Il covo dei contrabbandieri (Moonfleet) – film del 1955 diretto da Fritz Lang
 Moonfleet – miniserie televisiva del 2013